Vasula (plaats), een plaats in Estland, gemeente Tartu vald
 Vasula (slak), een slakkensoort